Love Don't Cost a Thing kan avse:

 Love Don't Cost a Thing (låt) – en låt från 2001 av Jennifer Lopez
 Love Don't Cost a Thing (film) – en film från 2003 med Nick Cannon och Christina Milian